Ла-Перния ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Палентина. Занимает площадь 165,67 км². Население — 392 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 130 км.

Покровителем города считается святой Сальвадор.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página Oficial del Ayuntamiento
 Información en el periódico El Norte de Castilla
 Alimentos de Palencia.
 Denominaciones de Origen en Castilla y León

Муниципалитеты Паленсии